Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 25001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 26 lipca 1998 do 26 marca 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

25001-25100

25101-25200

25201-25300

25301-25400

25401-25500

25501-25600

25601-25700

25701-25800

25801-25900

25901-26000

Przypisy 

Lista planetoid 025001-026000